Emco steht für:
 Erwin Müller Gruppe Lingen, deutscher Papier-, Büro- und Schreibwarenhersteller im Emsland
 Emco GmbH, Emco Maier, österreichischer Werkzeugmaschinenhersteller
 Emco Electroroller, Fahrzeughersteller

EMCO